Verdes puede hacer referencia a:

 Verdes (Coristanco), parroquia del concejo de Coristanco, provincia de La Coruña, España;
 Verdes (Loir y Cher), antigua comuna del departamento de Loir y Cher, región Centro-Valle del Loira, Francia.
 Verdes (Aldige), lugar de la parroquia de Aldige, concejo de Abandín, provincia de Lugo, España.